Giacoma Limentani – traduttrice e scrittrice ebrea-italiana.
 Ludovico Limentani – filosofo italiano di scuola positivista.
 Mario Limentani – testimone della shoah italiana.
 Uberto Limentani – accademico ebreo italiano, vittima delle leggi razziali fasciste.
 Adam Limentani – Presidente del Congresso della International Psychoanalytical Association nel 1984 e 1985
 Annalena Limentani – con Herbert Pagani cofondatrice della casa di produzione di programmi radiofonici Mama Records.

Pagine correlate 
Eccidio delle Fosse Ardeatine